Эриксон Ирсон Гальярдо Торо (; , Баринас, Баринас, Венесуэла) — венесуэльский футболист, вингер клуба «Самора» и сборной Венесуэлы.

Карьера

Клубная карьера 
Гальярдо — воспитанник клуба «Самора». В чемпионате Венесуэлы дебютировал 16 февраля 2014 года в матче против «Атлетико Эль-Вихия». 4 апреля 2016 года в матче против «Уреньи» забил свой первый гол за «Самору».

9 июля 2019 года Гальярдо перешёл в клуб MLS «Торонто». Дебютировал за «Торонто» 7 августа 2019 года в первом матче полуфинала Первенства Канады против «Оттава Фьюри». 18 июля 2021 года Гальярдо был заявлен в фарм-клуб «Торонто II», выступавший в Лиге один ЮСЛ. За «» дебютировал в тот же день в матче против «Норт Каролины», отметившись голевой передачей. По окончании сезона 2021 контракт Гальярдо с «Торонто» истёк.

В начале 2022 года Гальярдо вернулся в «Самору».

Международная карьера 
За сборную Венесуэлы Гальярдо дебютировал 1 июня 2019 года в товарищеском матче со сборной Эквадора.

Достижения 
 
  «Самора»
 Чемпион Венесуэлы: 2013/14, 2015, 2016, 2018

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Венесуэлы
Игроки сборной Венесуэлы по футболу
Игроки ФК «Самора» Баринас
Игроки ФК «Торонто»
Игроки ФК «Торонто II»